Eidam steht für:
 veraltete Bezeichnung für Schwiegersohn, siehe Schwiegerkind

Personen:
 Eduard Eidam (1845–1901), deutscher Pilzkundler
 Gerd Eidam (* 1941), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Heinrich Eidam (1849–1934), deutscher Obermedizinalrat
 Klaus Eidam (1926–2006), deutscher Dramaturg
 Lutz Eidam (* 1975), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Rosa Eidam (um 1930), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm Eidam (1908–1993), deutscher Maler und Kunsterzieher

Siehe auch:
 Eidem (Begriffsklärung)